ATCA ist die Abkürzung für:
 Advanced Telecommunications Computing Architecture, Industriestandard für Telekommunikationshardware
 Airline Training Center Arizona, Flugschule der Lufthansa Flight Training GmbH in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Air Traffic Control Association  
 Alien Tort Claims Act, Gesetz zur Regelung von ausländischen Ansprüchen in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Australia Telescope Compact Array, Netz von Astronomie-Radioteleskopen in Australien

Siehe auch:
 Atka

ATCA